Il singolare del torneo di tennis Guzzini Challenger 2003, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Daniele Bracciali che ha battuto in finale Massimo Dell'Acqua 7-60, 6-3.

Teste di serie 

 Stefano Pescosolido (primo turno)
 Gilles Elseneer (secondo turno)
 Michaël Llodra (secondo turno)
 Joachim Johansson (semifinali)

 Massimo Dell'Acqua (finale)
 Rodolphe Cadart (quarti di finale)
 Vincenzo Santopadre (semifinali)
 Jean-Julien Rojer (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Guzzini Challenger 2003